

Patronyme 

 , homme politique trinidadien
 , joueur canadien de cricket
 Onika Tanya Maraj, rappeuse trinidadienne 
 , homme politique et acteur trinidadien

Toponyme 

 , montagne syrienne